Green Island oder Greenisland heißen folgende geographische Objekte:
 Green Island (Dunedin), Vorort von Dunedin, Neuseeland
 Green Island (Iowa), Ort in Iowa, Vereinigte Staaten
 Green Island (New York), Dorf, Vereinigte Staaten
 Greenisland, Ort im County Antrim, Nordirland, Vereinigtes Königreich

Inseln
 Green Island (Donegal), Insel vor Arranmore
 Green Island (Hongkong), 青洲, China

Kanada:
 Green Island (Rideau River), Kanada
 Green Island (Neufundland), Kanada
 Green Island (Severn Sound), Kanada
 Green Island (Ottawa River), Kanada

Vereinigte Staaten:
 Green Island (Hawaii), Teil des Kure-Atolls, Vereinigte Staaten
 Green Island (Massachusetts) im Boston Outer Harbor, Vereinigte Staaten
 Green Island (Conchas Lake), in Conchas Lake, New Mexico, Vereinigte Staaten
 Green Island (Ohio), im Eriesee, Vereinigte Staaten
 Green Island (Alaska), eine der Aleuteninseln in Alaska, Vereinigte Staaten
 Green Island (Georgia), Vereinigte Staaten
 Green Island (Michigan) in der Green Bay, Michigan, Vereinigte Staaten

Karibik:
 Green Island (Antigua), an der Ostküste der Karibikinsel Antigua
 Green Island (Grenada), vor der Nordküste von Grenada
 Green Island (Jamaika), in der Karibik
 Green Island (Saba), in der Karibik

Australien:
 Green Island (New South Wales) in Australien
 Green Island (South Coast, New South Wales) in Australien
 Green Island (Queensland) in Australien
 Green Island (Western Australia) Insel in Western Australia, Australien
 eine Insel bei Tasmanien, Australien, siehe Green Island Nature Reserve (Tasmanien)
 eine Insel in Western Australia, siehe Green Island Nature Reserve (Western Australia)
 eine Insel in Western Australia, siehe Buller, Whittell And Green Islands Nature Reserve

Neuseeland:
 Green Island (Otago), Insel in Neuseeland
 Green Island (Southland), Insel in Neuseeland
 Green Island (Waikato), Insel in Neuseeland

Großbritannien
 Green Island (Dorset) im Poole Harbour in Dorset, England
 Green Island (Scilly-Inseln), eine der Scilly-Inseln, England
 Green Island (Jersey), eine der Kanalinseln, England

Sonstige:
 Green Island (Antarktika), vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Green Island (Südgeorgien), im Südatlantik

Siehe auch:
 Green-Island-Nationalpark
 Green Islands
 Green Isle
 Green Islets